Липсон:

 Александр Липсон (1928—1980) — американский филолог-русист.
 Михаль Липсон (род. 1970) — американский физик.